Сезон 1999/2000 — 69-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 100-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав команды 
Капитаном команды стал Хосеп Гвардиола, вице-капитаны — Луиш Фигу и Серхи Бархуан. Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 22 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 35 400 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Не учитываются два кубковых матча с Осасуной, (4:0) и (2:0).

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.Не учитывается матч Кубка Испании против «Осасуны» (4:0).

|}

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Не учитываются некоторые матчи Кубка Испании (1, 4, 5, 6).

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Первая групповая стадия

Вторая групповая стадия

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Барселона»
Сезоны футбольных клубов 1999/2000